Поляница.

Топоним

Россия 
 Поляница (приток Мочи) — речка бассейна Оки в Троицком административном округе Москвы.

Украина 
 Поляница (Калушский район) — село в Ивано-Франковской области.
 Поляница (Надворнянский район) — село в Ивано-Франковской области.

Польша 
 Поляница-Здруй — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Клодзский повят

Персонаж былин 
 Поляница — женщина-воительница в славянском фольклоре.

Примечания

См. также 
 Паляница